Zebulon kan syfta på:

Geografi
 Zebulon, Georgia
 Zebulon, North Carolina

Personer
 Zebulon Pike
 Zebulon B. Vance